Asphyxia bezeichnet:

 Asphyxie
 eine belgische Thrash-Metal-Band, siehe Asphyxia (Band)